Horváth Mariann (1968) világbajnok vívó, riporter
 Horváth Mariann (?) futó
 Horváth Mariann (?) kézilabdázó
 Horváth Mariann (?) színésznő